11-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором приняли участие 12 клубов. Начиная с сезона-2002, высший дивизион стал именоваться «Суперлига».

По итогам турнира 2001 года количество клубов в Суперлиге было сокращено до 12. Чемпионат проводился в 2 этапа.

На первом команды играли между собой в 2 круга, после чего клубы, занявшие места с 1-го по 6-е, разыграли медали чемпионата, остальные боролись за места с 7-го по 12-е.

При этом команды сохранили все очки, набранные на первом этапе.

Клуб, занявший 12-е место по итогам сезона, выбывал из Суперлиги. Команда, занявшая 11-е место, играла переходные матчи со 2-й командой высшей лиги за право выступать в Суперлиге.

Итоговая таблица первого этапа

Результаты матчей 

Курсивом выделен технический результат.

Ссылки 
 ХI ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. СУПЕРЛИГА – 2002 на сайте "Казахстанский футбол"

2002
Футбол в Европе в 2002 году